Il singolare del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Giltinan che ha battuto in finale Syd Ball 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surrey Grass Court Championships 1974